Trippe steht für:
 Trippe, einen Unterschuh aus Holz

Trippe ist der Familienname folgender Personen:
 Dean Trippe (* 1980), US-amerikanischer Comicautor
 Heinrich Trippe, deutscher Leichtathlet; Deutscher Meister im Kugelstoßen
 John Trippe (1785–1810), US-amerikanischer Marineoffizier
 Juan Trippe (1899–1981), US-amerikanischer Unternehmer
 Robert Pleasant Trippe (1819–1900), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Tripp (Begriffsklärung)
 Trip (Begriffsklärung) 
 Trippel (Begriffsklärung)
 Tripper, siehe Gonorrhoe
 Trippler (Begriffsklärung)